Илекино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Кубенского сельского поселения (с 1 января 2006 года по 8 апреля 2009 года входила в Несвойское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Несвойский сельсовет.

Расстояние до районного центра Вологды по автодороге — 44 км, до центра муниципального образования Кубенского по прямой — 16 км. Ближайшие населённые пункты — Якунино, Поляны, Ламаниха, Семигоры, Паричино, Алексеево, Дроздово.

По переписи 2002 года население — 1 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района